Chapelle-Gauthier (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Chapelle-Gauthier (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France